Нортфилд има више значења:
 Нортфилд (Масачусетс)
 Нортфилд (Њу Џерзи)
 Нортфилд (Вермонт)
 Нортфилд (Илиноис)
 Нортфилд (Кентаки)
 Нортфилд (Минесота)
 Нортфилд (Охајо)